Prick bezeichnet:

 Prick (Band), eine US-amerikanische Rockband

Prick ist der Familienname folgender Personen:

 Arno Prick (* 1946), deutscher Boxer
 Christof Prick (* 1946), deutscher Dirigent
 Nicolaus Prick (1630–1692), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Brick